True Colors (band), een Nederlandse band
 True Colors (album van Cyndi Lauper), een album van Cyndi Lauper uit 1986
 True Colors (nummer van Cyndi Lauper), de titeltrack van dit album
 True Colors (televisieserie), een televisieserie uit 1990
 True Colors (film), een film uit 1991
 True Colors (album van Zedd), een album van Zedd uit 2015
 True Colors (nummer van Zedd & Kesha), de titeltrack van dit album

True Colours
 True Colours (album van Split Enz), een album van Split Enz uit 1980
 True Colours (album van Level 42), een album van Level 42 uit 1984
 True Colours (nummer van Go West), een nummer van Go West uit 1986
 True Colours (film), een film uit 1999